Disney Television Animation — компанія-підрозділ The Walt Disney Co., що займається створенням мультсеріалів. Заснована в 1984 році в ході реорганізації і подальшого повторного включення The Walt Disney Company, компанія раніше була відома як The Walt Disney Pictures Television Animation Group, назва була пізніше скорочена до Walt Disney Television Animation починаючи з 1987 року і пробула з такою назвою аж до 2011 року, коли вона була знову скорочена до Disney Television Animation.

Мультсеріали

Телесеріали Disney (з «The Disney Afternoon»)

Телесеріали Disney (з «Disney's One Saturday Morning»)

Інші телесеріали Disney

Оригінальні серіали Disney Channel

Оригінальні серіали Disney XD

Оригінальні серіали Playhouse Disney/Disney Junior

Див. також 
 The Disney Afternoon
 ABC Kids
 Disney's One Too
 Jetix Animation Concepts
 Walt Disney Television
 DisneyToon Studios
 Walt Disney Animation Japan
 Walt Disney Animation Studios
 Nickelodeon Animation Studio — the animation division of Nickelodeon
 Cartoon Network Studios — the animation division of Cartoon Network
 Warner Bros. Animation
 Marvel Animation
 Lucasfilm Animation

Примітки 

Підрозділи компанії Walt Disney